Saluda (Carolina do Norte)
Saluda (Carolina do Sul)
Condado de Saluda

Desambiguação